Thoosa est un nom issu de la mythologie grecque et désigne :

Thoôsa, nymphe, fille de Phorcys et Céto et mère du Cyclope Polyphème,
Thoosa ou Thoassa, fille de Teucros, épouse du roi de Troie Laomédon, et mère de Priam.